Le terme Stone désigne notamment :

Patronyme 
Le nom de Stone, qui signifie «  » en anglais, est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Andrew L. Stone (1902-1999), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Angela Stone (née en 1981), actrice pornographique américaine ;
 Angie Stone (née en 1961), chanteuse américaine de musique soul ;
 Anne-Elizabeth Stone (née en 1990), escrimeuse américaine ;
 Arthur Stone (1883-1940), acteur américain ;
 Arthur Harold Stone (1916-2000), mathématicien britannique ;
  (1933-1994), botaniste américain ;
  (1892-1954), psychologue américain ;
 Cliffie Stone (1917-1998), chanteur, musicien, réalisateur et animateur américain ;
  ;
 Emma Stone (née en 1988), actrice américaine ;
 Edward James Stone (1831-1897), astronome britannique ;
  (1978-), illustratrice américaine ;
  (?-), journaliste américaine ;
 Fred Stone (1873-1959), acteur américain ;
 Gabrielle Stone (née en 1988), actrice américaine ;
 Irving Stone (1903-1989), écrivain américain ;
 Jean Stone (?-1539), prêtre catholique britannique, saint et martyr de la Réforme anglicane ;
 Jesse Stone (1901-1999), musicien et compositeur américain ;
 John Marshall Stone (1830-1900), homme politique américain ;
 Joseph Stone (1914-2001), scénariste ;
 Joss Stone (née en 1987), chanteuse britannique de musique soul ;
 Julia Sarah Stone (née en 1997), actrice canadienne ;
 Lara Stone (1983-), mannequin et une actrice néerlandaise ;
 LeRoy Stone (1894-1949), monteur américain ;
 Lewis Stone (1879-1953), acteur américain ;
 Lucy Stone (1818-1893), féministe et abolitionniste américaine ;
 Marshall Stone (1903-1989), mathématicien américain ;
 Matt Stone (né en 1971), créateur de la série animée South Park ;
 Mike Stone (1951-2002), réalisateur artistique et ingénieur du son britannique ;
 Nick Stone (né en 1966), écrivain britannique de thriller ;
 Nikki Stone (née en 1971), skieuse acrobatique américaine ;
 Oliver Stone (né en 1946), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Ormond Stone (1847-1933), astronome américain ;
 Peter Stone (1930-2003), scénariste et un dramaturge américain ;
 Philip Stone (1924-2003), acteur britannique ;
  (1900-1979), graveur sur bois, dessinateur, typographe et peintre britannique ;
 Robert Stone (1937-2015), écrivain américain ;
 Robert K. Stone (1822-1872), médecin américain, professeur au Columbia Medical College, médecin personnel du président Abraham Lincoln ;
  (né en 1952), conseiller politique américain, auteur, lobbyiste et stratège ;
 Sandy Stone (1936-), théoricienne queer américaine ;
 Sharon Stone (née en 1958), actrice américaine ;
 Scott C. S. Stone (1932-2006), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Simon Stone (1984-), réalisateur australien ;
 Sly Stone (né en 1943), chanteur américain de musique soul et funk ;
 Spencer Stone (né en 1992), acteur et auteur américain, ancien sergent de l'United States Air Force ;
 Witmer Stone (1866-1939), zoologiste américain.

Pseudonyme 
 Leslie F. Stone (1905-1991), écrivaine américaine de science-fiction.

Art et culture

Groupes et chanteuse 
 Stone, chanteuse française, membre du duo de chanteurs français Stone et Charden.
 Stone, groupe de thrash metal finlandais ;
 Sly and The Family Stone, groupe de musique soul et funk américain.

Titres

Musique 
 Stone, premier album de Stone ;
 Stone, single du groupe Alice in Chains sorti en 2013.

Cinéma 
 , film d'aventure australien de 1974
 Stones (Piedras), film espagnol de 2002
 Stone, film américain de John Curran sorti en 2010 avec Edward Norton et Robert De Niro.

Séries télévisées 

 Jesse Stone
 Stone, une série télévisée américaine de 1979

Science et technique 

 Stone, unité de masse anglo-saxonne.
 Stone,  entreprise brésilienne spécialisée dans les moyens de paiements numériques.

Toponyme

États-Unis 
 Stone Street (Manhattan), rue de New York ;
 Stone Lagoon, lagune dans l'État américain de Californie.

Royaume-Uni 
 Stone, village situé dans le Buckinghamshire ;
 Stone, village situé dans le Kent ;
 Stone, ville britannique du Staffordshire ;
 Stone circonscription électorale britannique du Staffordshire.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais